Гео́ргий Константи́нович Холо́пов (1914—1990) — русский советский прозаик, главный редактор журнала «Звезда» в течение 34 лет. Член ВКП(б) с 1948 года.

Биография 
Родился  в Шемахе (ныне Азербайджан) в крестьянской семье. Вскоре семья переехала в Баку, а в 1918 году бежала от турецкой оккупации в Астрахань, где от голода и болезней умерли отец, брат, сестра и дед с бабушкой. В 1920 году вернулся с матерью в Баку. В 1931 году окончил школу, уехал в Ленинград, работал слесарем. С 1932 года рабкор, писал для заводских газет. В 1934 году опубликовал первые рассказы, в 1936 году повесть о старообрядцах «Братья». Член СП СССР с 1939 года.

Участник Великой Отечественной войны: в июне 1941 — январе 1945 — корреспондент газеты 7-й армии «Во славу Родины», в январе—мае 1945 — корреспондент газеты 9-й гвардейской армии «В решающий бой». Участвовал в боях на территории Карелии, Австрии и Чехословакии. Закончил войну в звании капитана.

Главный редактор журнала «Звезда» в 1939—1940 и в 1957—1989 годах.

Политически он всегда был в высшей степени благонадёжным, верил, как и многие в ту пору, в торжество коммунизма, в правильность и незыблемость партийного руководства. Диссидентов и критиков режима считал антисоветчиками, без сомнений и колебаний подписывал коллективные письма против них.

Член Правления СП СССР в 1965—1967. С 1973 года первый секретарь правления Ленинградского отделения СП СССР.

Характер прозы Xолопова — чисто очерковый, не художественный, она излишне многословна, а вследствие строгого следования
принципу партийности в литературе часто малоправдоподобна.

В 1987 г. историческая экспертиза (по запросу дочери А. Г. Шляпникова) признала не соответствующими действительности факты, изложенные в книге Холопова «Грозный год» (про Астрахань 1918 года), книгу было рекомендовано не переиздавать.

Г. К. Холопов умер 31 декабря 1990 года в Ленинграде.

Награды и премии 
 орден Ленина (16.11.1984)
 2 ордена Отечественной войны II степени (16.08.1944; 11.03.1985)
 2 ордена Трудового Красного Знамени (21.06.1957; 12.11.1974)
 орден Красной Звезды (24.05.1945)
 орден «Знак Почёта» (08.12.1964)
 медали 
 Государственная премия РСФСР имени М. Горького (1983) — за книгу рассказов, повестей и воспоминаний «Иванов день»

Сочинения 
 Братья // «Звезда», 1936, № 9
Медвежий Лог // "Звезда", 1939, № 2
 дилогия о Кирове
 Огни в бухте, 1947
 Грозный год, 1955
 Гренада, 1962
 Докер, 1965
 Венгерская повесть // «Звезда», 1970, № 4
 Мозаика, 1973
 Десять лет работы // «Звезда», 1974, № 9
 Путешествие в Буркут // «Звезда», 1977, № 6
 Иванов день, 1977
 По ту сторону блокадного кольца, 1987

Экранизации 
 Берег юности (1969)
 Докер (1973)

Литература

Примечания

Ссылки 
 

Главные редакторы России
Русские писатели XX века
Персоналии:Санкт-Петербург
Писатели-соцреалисты
Члены КПСС
Члены Союза писателей СССР